Velika nagrada Brazilije 2017 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. novembra 2017 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:09,452
|1:08,638
|1:08,322
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:09,643
|1:08,494
|1:08,360
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:09,405
|1:09,116
|1:08,538
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|1:09,820
|1:09,050
|1:08,925
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|1:09,828
|1:09,533
|1:09,330
|align="center"|14
|-
!6
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:10,145
|1:09,760
|1:09,598
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|1:10,172
|1:09,593
|1:09,617
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:10,078
|1:09,726
|1:09,703
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:10,227
|1:09,768
|1:09,805
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:09,789
|1:09,612
|1:09,841
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:10,168
|1:09,830
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:10,148
|1:09,879
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:10,286
|1:10,116
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:10,521
|1:10,154
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|1:10,625
|brez časa
|
|align="center"|18
|-
!16
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|1:10,678
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Toro Rosso
|1:10,686
|
|
|align="center"|19
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:10,776
|
|
|align="center"|16
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:10,875
|
|
|align="center"|17
|-
!—
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|brez časa
|
|
|align="center"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|71
| 1:31:26,262
|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|71
| +2,762
|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|71
| +4,600
|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|71
| +5,468
|PL
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|71
| +32,940
|4
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|71
| +48,691
|14
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|71
| +1:08,882
|9
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|71
| +1:09,363
|6
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|71
| +1:09,500
|5
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|70
| +1 krog
|7
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|70
| +1 krog
|8
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|Toro Rosso
|70
| +1 krog
|19
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|17
|
|-
!14
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|70
| +1 krog
|15
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
|11
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|16
|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|40
|Motor
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|0
|Trčenje
|10
|
|-
!Ods
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|0
|Trčenje
|12
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|0
|Trčenje
|13
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017